Emancipace může označovat:

emancipace
emancipace (ekologie) – odborný termín pro vyjádření míry nezávislosti nějakého živého organismu na okolním prostředí např. v důsledku jeho evoluce
V přeneseném smyslu se hovoří o emancipaci ve smyslu uvolnění společenských zábran a větší svobody také v literatuře a v umění

Související články 
Abolicionismus